Себастьян Папаяни (; , Питешти — 27 сентября 2016, Бухарест) — румынский актёр театра, кино и телевидения.

Биография 
Грек по происхождению. В 1960 году окончил Институт театра и кино им. Караджале (ныне Национальный университет театра и кино «И. Л. Караджале» (Бухарест).

В 1962. дебютировал в кино в роли Михая Брада в фильме «Твоя вина».

Успех актеру принесло исполнение роль Фэнице («Улыбка в разгаре лета», 1963; премия на Национальном кинофестивале в Мамае, 1964). Часто снимался в фильмах режиссёра Джо Сайзеску (Роми — «У врат земли», 1965; Шофер — «Бал в субботу вечером», 1967).

Исполнил роли в более, чем 66 фильмах.

В 2002 году за преданность искусству на службе румынского театра награждён орденом «За верную службу».

Избранная фильмография 

 1962 — Твоя вина — Михай Брада
 1963 — Улыбка в разгаре лета — Фэнице
 1965 — У врат земли — Роми
 1965 — Если бы не экзамены (Гаудеамус игитур) — студент
 1965 — Любовь при нуле градусов — Василе
 1966 — Утро делового человека — Фане
 1966 — Голгофа — Петре
 1966 — Время снегов — крестьянин
 1968 — Бал в субботу вечером — Папэ, шофер
 1971 — Сотворение мира
 1971 — Потерянные миллионы
 1972 — Чистыми руками — Оаркэ
 1972 — Свадебное танго — Алеку
 1973 — Братья Ждер — Ионуц Ждер
 1973 — Последний патрон — Илие Оаркэ
 1974 — Штефан Великий — Ионуц Ждер, конюший
 1974 — Пэкалэ — Пэкалэ
 1975 — Осень первокурсника
 1976 — Поднять все паруса! — Иеремия
 1978 — Кто же миллиардер? — Гогу
 1979 — Мгновение
 1980 — Спокойной ночи, Ирина!
 1981 — Алло, бабушка прилетает! —  Ромео Ионеску
 1986 — Лицеисты — отец Ионаса

Ссылки 

Актёры Румынии
Выпускники института имени Караджале
Кавалеры ордена «За верную службу»
Актёры озвучивания Румынии
Актёры телевидения Румынии